Ле Тампон () — четвёртый по населению город и коммуна во французском заморском департаменте Реюньон. С 2015 года он разделён на 4 кантона: Ле-Тампон-1, Ле-Тампон-2, Ле-Тампон-3, Ле-Тампон-4. Население —  человек (2008).

Демография

Достопримечательности 
 церковь Сен-Франсуа де Саль дю Тампон

Ссылки 
 Сайт места Ле Тампон

 сайт Туристическое бюро муниципалитета Ле Тампон

Примечания 

Города Франции
Коммуны заморского департамента Реюньон